Rzędowice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Rzędowice (Koniusza) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Rzędowice (Książ Wielki) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Rzendowitz in der Woiwodschaft Oppeln